Das 9. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 30. Juni bis zum 7. Juli 1963 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Dreifachsiegerin wurde die inzwischen verheiratete Irina Jermolowa aus der Sowjetunion, die das Damendoppel mit der Tschechoslowakin Vlasta Kodešová und das Mixed mit Wjatscheslaw Jegorow gewann. Zweimal erfolgreich war Ion Țiriac, dabei im Doppel mit seinem Landsmann Petre Marmureanu. Von den erstmals in Zinnowitz angetretenen Chinesen erreichte Chu Chen-hua im Herreneinzel das Finale, nachdem er im Halbfinale den 17-jährigen Jan Kodeš bezwungen hatte. Eva Johannes und Hella Vahley erreichten in Einzel jeweils das Halbfinale und im Doppel gemeinsam das Finale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis. Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 7. Jahrgang, Heft 4, Juli/August 1963.

1963
Tennisturnier 1963
Tennisturnier in Zinnowitz